Raúl Morales puede referirse a:

 Raúl Morales Beltramí (1906-1946), político y médico chileno, diputado y ministro del Interior de Chile.
 Raúl Morales Adriasola (1929-1999), político y abogado chileno, hijo del anterior, senador y presidente de la Cámara de Diputados de Chile. 
 Raúl Morales Álvarez (1911-1994), periodista y escritor chileno.
 Carlos Raúl Morales (1970), diplomático guatemalteco, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.